Инджия () — город в Сербии, административный центр общины Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в городе проживали  жителей (по переписи населения 1991 года —  житель).

Демография 
В городе Инджия, по переписи 2002 года проживали  совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 39,1 лет (37,6 года у мужчин и 40,5 года у женщин). В Инджии есть 8323 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,15.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается рост числа жителей.

Название 
Название города — старинное сербское имя Индии. По-сербски город известен как Инджия (Инђија/ Inđija), по-хорватски Инджия (Inđija), по-венгерски — Ingyia, по-немецки — India, по-словацки — Индия (India) или Индйия (Indjija), а по-русински — Индїя. (Engl. Wiki)

Примечания 

Города Воеводины